Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in St. Corona am Wechsel enthält das einzige denkmalgeschützte unbewegliche Objekt der Gemeinde St. Corona am Wechsel.

Denkmal

Weblinks

Einzelnachweise 

St. Corona am Wechsel
!